Павел Антипов:
 Антипов, Павел Валерьевич (род. 1991) — российский баскетболист.
 Антипов, Павел Фёдорович (1926—2021) — бригадир электромонтажников управления «Севэлектромонтаж» треста «Гидроэлектромонтаж» Министерства энергетики и электрификации СССР, Герой Социалистического Труда.